Пурзема — река в России, течёт по территории Лешуконского района Архангельской области. Левый приток реки Низьма. Длина реки составляет 42 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000045210.

Примечания 

Бассейн Мезени
Реки Лешуконского района